Штрбци могу да буду:

 Штрбац, српско презиме

или

 Горњи Штрбци, насеље у општини Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска
 Доњи Штрбци, насеље у општини Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска

Види још 
 Штрбац
 Штрпци (вишезначна одредница)